

Italia
Fiumicello – comune della provincia di Udine
Fiumicello – frazione di Brescia
Fiumicello – frazione di Campodarsego in provincia di Padova
Fiumicello – frazione di Ginosa in provincia di Taranto
Fiumicello – frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì
Fiumicello-Santavenere – frazione di Maratea in provincia di Potenza
 Fiumicello – torrente in provincia di Avellino, affluente del fiume Ofanto
Fiumicello – canale artificiale che scorre tra Montorio Veronese e San Michele Extra

San Marino
Fiumicello, fiume che sfocia nel torrente Marano